szklarz – rzemieślnik zajmujący się szkleniem (oprawą) okien lub pracownik w przemyśle szklarskim
 Szklarz – szczyt w Karkonoszach
 Maciej Szklarz
 szklarka zielona (szklarz) – gatunek ważki